Александр Александрович Никитин: Никитин, Александр Александрович (1874 — не ранее 1918) — российский писатель.
 Никитин, Александр Александрович (1912—1985) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Александр Александрович (род. 1948) — российский математик.
 Никитин, Александр Александрович (род. 1960) — советский и российский футболист.